Lionesi – abitanti di Lione
Lionesi – abitanti di Lioni